Влади́мир Никола́евич Алексе́ев:
 Алексеев, Владимир Николаевич (1912—1999) — адмирал, Герой Советского Союза.
 Алексеев, Владимир Николаевич (1924 — ?) — советский футболист.
 Алексеев, Владимир Николаевич (род. 1926) — токарь-расточник объединения «Ленподъёмтрансмаш», гор. Ленинград, Герой Социалистического Труда.
 Алексеев, Владимир Николаевич (род. 1952) — советский игрок в хоккей с мячом.
 Алексеев, Владимир Николаевич (род. 1951) — советский энтомолог, кандидат биологических наук, доцент. Примечания